Eduard Melkus, violist
 Heinz Melkus, autobouwer en coureur uit de voormalige DDR
 Melkus (automerk) een automerk uit de voormalige DDR, opgericht door Heinz Melkus